Mite de la farine est un nom vernaculaire ambigu qui peut désigner en français différents arthropodes :
 un acarien : le Ciron de la farine ou tyroglyphe de la farine (Acarus siro, autrefois nommé Tyroglyphus farinae) ;
 des lépidoptères appelés aussi  : Ephestia kuehniella et Pyralis farinalis.

Voir aussi 
 Mite

Nom d'insecte ambigu